Culpeper heißen in der Geografie

 Culpeper, Ort in Virginia
 Culpeper (Arkansas)
 Culpeper County

Personen:
 Joyce Culpeper (~1480–~1531), englische Königinmutter
 Nicholas Culpeper (1616–1654), englischer Botaniker, Arzt und Astrologe

im NRHP gelistete Objekte:
 Culpeper (Bardstown), in Bardstown, Kentucky, ID-Nr. 88000674
 Culpeper Historic District, in Culpeper, Virginia, ID-Nr. 87001809
 Culpeper National Cemetery, in Culpeper, Virginia, ID-Nr. 96000029
 Culpepper-Pummil Site, in Alley Spring, Missouri, ID-Nr. 87002500

sowie
 der spätere Name der dänischen Progressive-Rock-Band Culpeper’s Orchard

Siehe auch:
 Culpepper
 Colepeper